Les trains miniatures à passagers, en anglais ridable miniature railway, en américain riding railroad ou grand scale railroad sont des trains miniatures pouvant accueillir des passagers en utilisant des locomotives copies de machines existantes à échelle réduite mues par le diesel, l'électricité ou la vapeur vive.

600 mm 
Berliner Parkeisenbahn, Berlin, Berlin, Allemagne
Parkeisenbahn Bernburg, Bernburg, Saxe-Anhalt, Allemagne
Parkeisenbahn Chemnitz, Chemnitz, Saxe, Allemagne
Cottbuser Parkeisenbahn, Cottbus, Brandebourg, Allemagne
Ferienlandeisenbahn Crispendorf, Crispendorf, Thuringe, Allemagne
Parkeisenbahn Gera, Gera, Thuringe, Allemagne
Görlitzer Oldtimer Parkeisenbahn, Görlitz, Saxe, Allemagne
Parkeisenbahn Peißnitzexpress Halle (Saale), Halle-sur-Saale, Saxe-Anhalt, Allemagne
Parkeisenbahn Plauen, Plauen, Saxe, Allemagne
Chemin de fer des Chantereines (CFC), Gennevilliers, Hauts-de-Seine, France

530 mm, 21 pouces 
Pleasure Beach Express, Blackpool, Lancashire

508 mm, 20 pouces 
North Bay Railway, Scarborough, Yorkshire du Nord

Voie de 50 cm 
 Ligne du jardin d’acclimatation du Bois de Boulogne, Paris
Parkeisenbahn Lauchhammer, Lauchhammer, Brandebourg, Allemagne
Parkeisenbahn Vatterode, Vatterode, Thuringe, Allemagne

457 mm, 18 pouces 
Sundown Adventure Land, Retford, Nottinghamshire, Angleterre
Aotea Railway, Aotea Lagoon, Porirua, Nouvelle-Zélande
Billy Jones Wildcat Railroad, Los Gatos, Californie, USA
Collegeville and Southern Railway, USA
Meadows and Lake Kathleen Railroad, USA
 National Railway Museum, Port Adelaide, Australie du Sud
 Semaphore & Fort Glanville Tourist Railway, Semaphore, South Australia (operated by the National Railway Museum, Port Adelaide)
 Venice Miniature Railway, Venice Beach, Venice, Californie, (1943–1968).

16.5 pouces 
Island Park Railway, Woodstock, Canada

16 pouces 
Cedar Rock Railroad, USA
 Michigan AuSable Valley Railroad, écartement 16p, Fairview, Michigan, USA

Écartement 406 mm 
San Diego Zoo Balboa Park Railroad, San Diego, Californie, USA

Écartement 380 mm 
 Chemin de fer touristique d'Anse

381 mm, 15 pouces 

Bellevue Park Railway, Belfast, Irlande du Nord
Zoo de Blackpool, Lancashire
Blenheim Park Railway, Oxfordshire
Bure Valley Railway, Aylsham, Norfolk, Angleterre
Cleethorpes Coast Light Railway, Lincolnshire
Conwy Valley Railway Museum, Betws-y-Coed, Galle du Nord
Combe Martin Wildlife Park, Devon
Craigtoun Miniature Railway, Craigtoun Park, St. Andrews
Duffield Bank Railway, Derbyshire (fermé)
Eaton Hall Railway, Cheshire (fermé)
Evesham Vale Light Railway, Evesham Country Park, Twyford, Evesham, Worcestershire
Fairbourne Railway, Pays de Galles
Gulliver's Land, Milton Keynes
Gulliver's World, Warrington, Cheshire
Haigh Country Park Railway, Manchester
Heatherslaw Light Railway, Northumberland
Kirklees Light Railway, Clayton West, Huddersfield, Yorkshire de l'Ouest
Knowsley Safari Park (The Lakeside Railway), Prescot, Merseyside
Lakeside Miniature Railway, Southport, Merseyside
Lappa Valley Steam Railway, Cornwall
Lightwater Valley Themepark, Ripon, Yorkshire du Nord
Parc safari de Longleat
Markeaton Park Light Railway, Derby
Marwell Zoo, Colden Common, Hampshire
Oakwood Adventure Park, Narberth, Pembrokeshire
Paradise Park, Hayle, Cornwall
Paultons Park, Ower, Romsey, Hampshire
Perrygrove Railway, Gloucestershire
Ravenglass & Eskdale Railway, Cumbria
Rhiw Valley Light Railway, Manafon, Powys
Rhyl Miniature Railway, Clwyd
Romney, Hythe and Dymchurch Railway, Kent
Saltburn Miniature Railway, Cat Nab, Cleveland
Sand Hutton Miniature Railway, Yorkshire (fermé)
Sherwood Forest Railway, Nottinghamshire
Waveney Valley Railway, Bressingham Gardens, Norfolk
West Midlands Safari Park, Worcestershire
Windmill Farm Railway, Burscough, Lancashire
Wildlife Park, Chard Cricket St Thomas, Chard, Somerset
American Heritage Railroad, Illinois, USA
B.A.D. Great Northern Railroad, Californie, USA
City Park, Iowa City, USA
Gage Park Railroad, Gage Park, Topeka, Kansas, USA
Glenwood South Park & Pacific Railroad, Californie, USA
Hillcrest & Wahtoke Steam Railroad, Californie, USA
Joshua Tree & Southern GSD, Californie, USA
Laurel Run Railroad, Pennsylvanie, USA
Little Toot Railroad, Illinois, USA
Look Park, Northampton, Massachusetts, USA
Zoo de Milwaukee, Wisconsin, USA
Nickel Plate Railroad, California, USA
Northwest Ohio Railroad Preservation, Ohio, USA
Orland, Newville and Pacific Railroad, Californie, USA
Paradise and Pacific Railroad, Scottsdale Arizona, USA
Phoenix & Holly Railroad, Oregon, USA
Redwood Valley Railway, in Tilden Regional Park, Californie, USA
Riverside and Great Northern Railway, Wisconsin, USA
Riverview & Twin Lakes Railroad, Wyoming, USA
Sonoma Traintown, California, USA
Tiny Town Railroad, Colorado, USA
Waterman & Western Railroad, USA
Bal Bahran Park Railway, Delhi, Inde
Bear Creek Park Train, Colombie-Britannique, Canada
Bush Mill Railway, Port Arthur, Australie
Dalaas Waldbahn, Austria
Donauparkbahn, Vienna, Austriche
Dresdner Parkeisenbahn, Dresde, Saxe, Allemagne
Driving Creek Railway, Nouvelle-Zélande
Killesberg Park Railway, Stuttgart, Allemagne
Leipziger Parkeisenbahn, Leipzig, Saxe, Allemagne
Prater Liliputbahn, Vienne, Autriche
Sakuradani Light Railway, Japon
Springbank Express, London, Ontario, Canada
Shuzenji Romney Railway, Japon
Whangaparaoa Narrow Gauge Railway, Nouvelle-Zélande

311 mm, 12  pouces 
Exbury Gardens Steam Railway, Beaulieu, Hampshire
Fairbourne Railway, Gwynedd
Hotham Park Railway, Bognor Regis, West Sussex
Littlehampton Miniature Railway, Littlehampton, West Sussex
Newchapel Railway, Horne, Horley, Surrey
Exmoor Steam Railway, Bratton Fleming, Devon (fermé au public en 2001)

305 mm, 12 pouces 
Anglesey Model Village, Newborough
Ruislip Lido Railway, Greater London
C&H Railroad, USA
Folsom Valley Railway, Folsom, California USA
Poco Loco Railroad, LaPorte, Indiana, USA
Wabash Frisco & Pacific Railway, Missouri, USA
Zilker Zephyr, Zilker Park, Austin, Texas USA

260 mm, 10  pouces 

Audley End Railway, Audley End, Saffron Walden, Essex
Beale Park, Pangbourne, Berkshire
Berkeley Light Railway, Gloucestershire
Bickington Steam Railway, Trago Mills, Liverton, Newton Abbot, Devon
Birchley Miniature Railway
Brechin Castle Centre Railway, Haughmuir, Brechin
Bressingham Gardens, Norfolk
Brooklands Pleasure Park, Worthing, Sussex
Chichester & District Society of Model Engineers, Chichester, Sussex
Drayton Manor Park and Zoo, Staffordshire
Eastleigh Lakeside Railway, Hampshire
Egerton Park Sportsground, Melton Mowbray, Leicestershire
Exmouth Express, Exmouth, Devon
Ferry Meadows Miniature Railway, Nene Park, Peterborough, Cambridgeshire
Happy Mount Park, Bare, Morecombe, Lancashire
Hastings Miniature Railway, Hastings, Sussex
Isle of Mull Railway, Mull, Scotland
Kerr's Miniature Railway, West Links Park, Arbroath
Kirkby Green Light Railway, Sleaford, Lincolnshire (ouverture privée certains jours)
Knebworth Park Miniature Railway, Hertfordshire
 The Rio Grande Miniature Railway Selby Road, Garforth, Leeds
Manor Railway, Ingfield Manor, Billingshurst, Sussex
Mortocombe Railway, Chilton, Oxfordshire
Newby Hall Yorkshire du Nord
Paignton Environmental Park, Paignton, Devon
Paradise Wildlife Park, Broxbourne, Hertfordshire
Pettit's Animal Adventure Park, Reedham, Norfolk
Poole Park, Poole, Dorset
Radwell Manor Railway, Radwell, Bedfordshire (fermé)
Royal Victoria Railway, Royal Victoria Country Park, Netley, Southampton, Hampshire
Rudyard Lake Steam Railway, Rudyard, près de Leek, Staffordshire
Smokey Oak Railway, Woodland Park, Brokerswood, Westbury, Wiltshire
Stapleford Miniature Railway, Stapleford Park, Leicestershire, Privé mais ouvert au public mi-juin à août
South Downs Light Railway, Pulborough, Sussex
St. Anne's Miniature Railway, St. Annes-on-Sea, Lancashire
Sutton Hall Railway, Rochford, Essex
Vanstone Woodland Railway, Vanstone Park Garden Centre, Codicote, Hertfordshire.
Watford Miniature Railway, Cassiobury Park, Watford, Hertfordshire
Wells and Walsingham Light Railway, Wells-next-the-Sea, Norfolk
Wells Harbour Railway, Wells-next-the-Sea, Norfolk
Weymouth Bay Miniature Railway, Lodmoor, Weymouth, Dorset

241 mm, 9  pouces 
Downs Light Railway, Colwall, près de Malvern
Clevedon Fields Miniature Railway, Salthouse Fields, Somerset
Hall Leys Park, Matlock, Derbyshire
Lakeshore Railroad, South Marine Park, South Shields, Tyne & Wear
Barking Park Miniature Railway, Barking, Essex (fermé). Being relaid in  gauge, re-opening Easter 2009.
Danson Park, Bexleyheath, Kent 1942 (ligne ouverte pendant les vacances)
Danson Park, Bexleyheath, Kent 1949 à 1962
Sidcup Miniature Railway, Sidcup, Kent, de 1945 à 1951
East Ham Miniature Railway, East Ham, Londres, de 1945 à 1949

229 mm, 9 pouces 

Faversham Miniature Railway à Brogdale Farm, près de Faversham, Kent
Torry Hill Park (private miniature railway), près de Frinsted, Kent

210 mm, 8  pouces 
Brambridge Park Garden Centre, Eastleigh, Hampshire

Écartement 190  mm 
Los Angeles Live Steamers
Golden Gate Live Steamers,
Hesston Steam Museum
Sacramento Valley Live Steamers (écartement 190,5 mm et 190,5 mm)
Train Mountain Railroad, Chiloquin (Oregon), USA
Sagebrush Short Line Railroad, Ridgecrest CA, USA
Riverside Live Steamers, Riverside (Californie)
Great Lakes Live Steamers, Royal Oak and Southgate (Michigan), USA
Triad Live Steamers, Farmington and Harrisburg, NC, USA
Railroad Museum of South Florida Train Village, USA
Orange County Model Engineers, USA
Willow Creek Railroad, Oregon, USA
Shady Dell Pacific, Pacific Northwest Live Steamers, Molalla, Oregon
Illinois Live Steamers, Chicago, Illinois
 Tradewinds and Atlantic Railroad, Fort Lauderdale, Floride
Lakes Park and Gulf Railroad Fort Myers, Floride
Assiniboine Valley Railway, Winnipeg, Manitoba, Canada
Burnaby Central Railway, Burnaby, BC, Canada

184 mm, 7  pouces 
Acton Miniature Railway : Acton London Transport Museum Depot
P'tit train des Templiers,Epinay-Sur-Orge,France (écartement de 127 mm et 184mm)
Barking Park Light Railway
Barnards Miniature Railway :
Beer Heights Light Railway, Devon
Bekonscot Light Railway
Bentley Miniature Railway
Bents Miniature Railway, Warrington (1982–88)
Brookside Miniature Railway, Poynton (1988–99)
Cité du train
Petit Train de Grenade,Grenade
Conwy Valley Railway Museum, Pays de Galles
Coate Water Miniature Railway, Swindon (Combined  and )
 Cutteslowe Park Miniature Railway, Oxfordshire, Oxford
 Danson Park, Bexleyheath, 1946 to 1948
Dobwalls Forest Railroad, Cornwall (fermé)
Dragon Miniature Railway, Marple, Greater Manchester
Eastbourne Miniature Steam Railway
East Herts Miniature Railway, Great Amwell near Ware, Hertfordshire.
Echills Wood Railway, Kingsbury Water Park, Warwickshire
Fancott Miniature Railway, Bedfordshire
Frimley Lodge Miniature Railway
Great Cockcrow Railway
Grosvenor Park Miniature Railway, Chester
Guildford Model Engineering Society
Halton Miniature Railway Society, Runcorn, Cheshire
Leyland Society of Model Engineers, Lancashire
Little Orchard Railway, Suffolk
Malden and District Society of Model Engineers Ltd
 Mizens Railway, Woking, Surrey
 Mortocombe Railway, Chilton, Oxfordshire
 Moors Valley Railway, Dorset
National Railway Museum, York
Ness Islands Railway, Inverness
 North London Society of Model Engineers (NLSME)
Pinewood Miniature Railway, Wokingham, Berkshire  (Combiné 7.25 et 5 pouces)
Plowman's Railroad, Dorset
Pugneys Light Railway, Wakefield
MiNi-Train de Pully, Suisse
Saltwood Miniature Railway
Mémorail Quercy Vapeur, Saint-Géry ( Lot), France. Il s'agit d'un écartement de 186.3 mm. Source:  grandsudinsolite.fr/2155-46-lot-le-memorail-quercy-vapeur.html
Spenborough Model & Experimental Engineers Ltd, Cleckheaton, Yorkshire de l'Ouest
Strand Miniature Railway, Gillingham, Kent
Swanley New Barn Railway, Kent
Thames Ditton Miniature Railway
Thornes Park Miniature Railway, Wakefield, Yorkshire de l'Ouest
Weston Park Railway, Shropshire
Willen Miniature Railway, Milton Keynes.
Willow Wood Railway, Stowupland, Suffolk.
Wolds Way Lavender Narrow Gauge Railway
Wintringham, Yorkshire du Nord (transporte des passagers et du matériel)
Altona Miniature Railway, Victoria, Australie (écartement 127 et 184 mm)
Many Model Engineering Societies in Nouvelle-Zélande, avec
Kapiti Miniature Railway & Associates, Raumati Marine Gardens, Raumati Beach, Nouvelle-Zélande (double écartement 5 et 7 pouces)
Keirunga Park Railway, Havelock North, Nouvelle-Zélande.
Canterbury Society of Model and Experimental Engineers, Christchurch, host of 2006 CANMOD International Convention
Diamond Valley Railway, Eltham Victoria, Australie.
Finnish Railway Museum, Hyvinkää, Finlande
 MVRail, Morphett Vale Railway, Morphett vale, Weatsheaf Rd, South Australia, www.mvrail.org.au
 Roundhouse Park Miniature Railway, Toronto, Canada
 S.A.S.M.E.E. Park, Adelaide, Australia
Willans Hill Miniature Railway, Wagga Wagga, NSW, Australie.
Lankelz Railway à Esch-sur-Alzette, sud-est Luxembourg.
Steiner Liliputbahn, Stein am Rhein, Canton de Schaffhouse, Suisse.
Stoomgroep West Zuiderpark, La Haye, Pays-Bas. - A sizeable network in "Zuiderpark", a big city park
Swiss Vapeur Parc, Le Bouveret, Suisse (double écartement 5 et 7 1/4 p.)
Hungarian Railway Museum, Budapest, Hongrie
Parkbahn Schmiden, Fellbach, Allemagne
Mini Train des Marais, Saint-Martin-d'Aubigny, France
Le Petit Train à Vapeur de Forest (PTVF), Bruxelles, Belgique (double écartement 5 et 7 1/4 p.)
Le Petit Train de la Louvière, La Louvière, Belgique
Stoomgroep, Turnhout, Belgique
Le P'tit Train d'Houdeng, Houdeng, Belgique

127 mm, 7 pouces (5 pouces pour l'Europe) 

 Crowborough Miniature Railway
P'tit train des Templiers, Epinay-Sur-Orge, France (écartement de 127 mm et 184mm)
 Cutteslowe Park Miniature Railway (au sol et surélevé), Oxfordshire, Oxford
 Hove Park Railway
 Leyland Society of Model Engineers, Lancashire
 Strawberry Line - dans le parc de Avon Valley Country Park
 Maidstone Model Engineering Society, Mote Park, Maidstone
 Malden and District Society of Model Engineers Ltd
Spenborough Model & Experimental Engineers Ltd, Cleckheaton West Yorkshire BD195LL
 Tonbridge Model Engineering Society
 Bentley Miniature Railway
 Crowborough Miniature Railway
 Guildford Model Engineering Society
 Coventry Model Engineering Society (Running "Ryton Pool Miniature Railway",
 GEC Model Engineering Society (Running "GEC Miniature Railway",
 North London Society of Model Engineers (NLSME)
 Thames Ditton Miniature Railway
 Hawkes Bay Model Engineering Society, Anderson Park, Napier, Nouvelle-Zélande - (écartement 5 et 7 pouces)
 Northern Districts Model Engineering Society, Balcatta, Western Australia, Australie  - (écartements 2.5p 3,5 p 5 p et 7,25 pouces)
 S.A.S.M.E.E. Park, Adelaide, Australie
Sydney Live Steam Locomotive Society, West Ryde, New South Wales, Australie (écartements 127 mm, 89 mm et 63,5 mm)
Willans Hill Miniature Railway, Wagga Wagga, NSW, Australie.
Stoomgroep West Zuiderpark, La Haye, Pays-Bas. - (double écartement 3,5 et 5 p).
Swiss Vapeur Parc, Le Bouveret, Suisse (double écartement 5 et 7,25 pouces).
 Mini Train des Monts du Lyonnais, Sainte-Foy-l’Argentière
 Le Petit Train à Vapeur de Forest (PTVF), Bruxelles, Belgique (double écartement 5 et 7 1/4 p.)

89 mm, 3  pouces 
 Cutteslowe Park Miniature Railway, Oxfordshire, Oxford
 Leyland Society of Model Engineers, Lancashire
 Maidstone Model Engineering Society, Mote Park, Maidstone
 Malden and District Society of Model Engineers Ltd
Spenborough Model & Experimental Engineers Ltd, Cleckheaton, West Yorkshire BD195LL
 Tonbridge Model Engineering Society
 Crowborough Miniature Railway
 North London Society of Model Engineers (NLSME)
 Thames Ditton Miniature Railway
 S.A.S.M.E.E. Park, Adelaide, Australie

Autres 
train pétrusse, Luxembourg
Saint Louis Zoological Park, Saint-Louis (Missouri), USA
Wenatchee Riverfront Railway, Wenatchee, USA
Washington Park and Zoo Railway, , Portland (Oregon), USA
Brackenridge Eagle, San Antonio Zoo, San Antonio (Texas), USA
Matsudayama Herb Garden, Matsuda, Japon - inclut Romancecar (Odakyu 10000 series HiSE) replique
Kiddieland Amusement Park, Melrose Park (Illinois), USA
Santa Barbara Zoo, Santa Barbara, USA

Voir aussi 
Les chemins de fer de faible écartement sont des trains à pleine échelle qui utilisent des voies étroites.

Notes et références 

Modélisme ferroviaire
Organisme de chemins de fer
Liste en rapport avec le chemin de fer